Morakis ist der Familienname folgender Personen:

 Leonidas Morakis, griechischer Sportschütze
 Nikolaos Morakis, griechischer Sportschütze